O nome Erick foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Tempestade tropical Erick (1983);
 Tempestade tropical Erick (1989) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Erick (1995) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Erick (2001) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Erick (2007) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação